After the Ball steht für:

Filme:
 After the Ball, englischer Titel von Nach dem Ball (Film), französischer Kurzfilm von Georges Méliès (1897)
 After the Ball (1932), britischer Film von Milton Rosmer (1932) 
 After the Ball (1957), britischer Film von Compton Bennett (1957) 
 After the Ball (2015), kanadischer Film von Sean Garrity (2015) 

Sonstiges:
 After the Ball (Lied), Lied von Charles K. Harris (1892)
 After the Ball (Musical), Musical von Noël Coward (1954)
 After the Ball (Album), Musikalbum von John Fahey (1973)
 After the Ball (Theaterstück), Theaterstück von David Williamson (1997)